Серия B 1951/1952 () — 20-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 9 сентября 1951 года и закончился 22 июня 1952 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1951/52 на legaserieb.it
 Серия B 1951/52 на rsssf.com

1951/1952
Футбол в Италии в 1951 году
Футбол в Италии в 1952 году